Deisch ist eine Bezeichnung für

 Deisch, Ort im Kanton Wallis in der Schweiz

Familienname
 Johann Andreas Deisch (1713–um 1780), Arzt in Augsburg 
 Matthaeus Deisch (1724–1789), Kupferstecher in Danzig

Siehe auch
 Deischer